Az 1959-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságra Törökországban került sor 1959. május 21. és május 31. között. A tornán 17 válogatott vett részt. Az Eb-t a címvédő Szovjetunió nyerte, amelynek ez volt az ötödik Eb-címe. A magyar válogatott a negyedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 17 csapat egy darab ötös, és három darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. Az első két helyezett jutott a középdöntőbe, a harmadik, negyedik és ötödik helyezettek a 9–17. helyért játszhattak.

A középdöntőben csapatok két négyes csoportot, a 9–17. helyekért zajló küzdelmekben pedig három darab hármas csoportot alkottak. Újabb körmérkőzésekre került sor, a középdöntőből az első két helyezett jutott a négyes döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért játszhattak, a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. Az alsó ágon az első helyezettek a 9–11., a másodikok a 12–14., a harmadik helyezettek a 15–17. helyért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

A 9–17. helyért

G csoport

H csoport

I csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 15–17. helyért

A 12–14. helyért

A 9–11. helyért

Az 5–8. helyért

Négyes döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1959
Európa-bajnokság